Het judotoernooi in de klasse tot 60 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op zaterdag 28 juli 2012. Regerend olympisch kampioen was Choi Min-Ho uit Zuid Korea. In totaal kwamen 37 judoka's uit 37 landen uit in de extra-lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Mannen 060